Ока може да се отнася до:
 Ока, река в Русия, приток на Волга
 Ока, река в Русия, приток на Ангара
 Ока, турска мярка за тежест, равна на 1,28 кг
 „Ока“, руски лек автомобил
 Р-400 (Ока), съветски оперативно-тактически ракетен комплекс